Fórum je lahko:
 voljeno ali imenovano telo, pristojno za odločanje v določeni stvari
 javno mesto, kjer se o čem razpravlja ali odloča
 spletni forum za izmenjavo mnenj ali objavo prispevkov o vsebinsko izbrani tematiki.

Glej tudi
 Forum 21

Sklici